Грінштейн; Ґрінштейн; Грінстейн

 Грінштейн Аківа Соломонович (1909 — ?) — спеціаліст в галузі корабельної радіолокації, конструктор корабельних РЛС. Лавреат Сталінської премії.
 Баррі Грінштейн (* 1954) — професійний гравець у покер.
 Джессі Леонард Грінстейн (1909—2002) — американський астроном, член Національної АН США.
 Джефф Грінштейн — американський телесценарист, продюсер і режисер.
 Джо Ґрінштейн (1893—1977) — стронґмен, більш відомий під прізвиськом «Могутній атом».
 Грінштейн Ісаак Хаскелевич (1909—1966) — радянський графік, плакатист, ілюстратор і оформлювач книг; член Спілки художників СРСР.
 Грінштейн Олександр Михайлович (1881—1959) — радянський невропатолог, доктор медицини, дійсний член Академії медичних наук СРСР.

Див. також 
 4612 Ґрінстейн